Pojem Římská kurzíva má více významů:

 Starší římská kurzíva, písmo užívané od 2. století př. n. l. do 4. století n. l.
 Mladší římská kurzíva, písmo užívané od 3. do 6. století